Pedra Grande kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pedra Bela (ort), São Paulo, 
 Pedra Grande (kommun), Rio Grande do Norte, 

Robotskapade Brasilienförgreningar